De Gazet van Antwerpen Trofee 1994-1995 begon op 4 oktober met de Krawatencross in Lille en eindigde met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op 12 februari. De Trofee telde dit jaar 8 crossen. De eindwinst was voor de Belg Paul Herygers. Hij won 6 van de 8 wedstrijden.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

Bpost bank trofee
Veldrijden in 1994
Veldrijden in 1995